Ladiges se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pauline Ladiges
 Werner Ladiges